Ву́лиця Акаде́міка Філа́това — назва вулиць у декількох населених пунктах України.

 Вулиця Академіка Філатова — вулиця у місті Запоріжжя.
 Вулиця Академіка Філатова — вулиця у місті Калуш.
 Вулиця Академіка Філатова — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Академіка Філатова — вулиця у місті Одеса.
 Вулиця Академіка Філатова — вулиця у місті Ужгород.
 Вулиця Філатова — вулиця у місті Херсон.

Колишні назви:
 Вулиця Філатова — колишня назва вулиці Володимира Андрощука у місті Володимир.
 Вулиця Академіка Філатова — колишня назва вулиці Ігоря Дашка у місті Львів.

Вулиці, названі на честь людей